La dama del lago puede referirse a:

 Dama del lago, personaje mítico parte de la leyenda del Rey Arturo.
 La dama del lago (1810), poema de Sir Walter Scott.
 La dama del lago (1819), ópera con música de Gioacchino Rossini y libreto de Abdrea Leone Tottola basada en el poema de Sir Walter Scott.
 La dama en el lago (1943), Lady in the Lake, novela negra de Raymond Chandler.
 La dama del lago (1947), película basada en la novela homónima de Raymond Chandler.
 La dama del lago (1999), novela de fantasía de Andrzej Sapkowski, parte de la Saga del Brujo.